Schuh kan som auktorsförkortning betyda:

 Randall T. Schuh
 Rudolf Schuh
 Richard Edwin Schuh

Robotskapade auktorsförkortningar